Sandbüchel bezeichnet:

 Sandbüchel (Bergisch Gladbach), Ortsteil von Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen
 Sandbüchel (Rorschacherberg), Gebiet in der Gemeinde Rorschacherberg, Kanton St. Gallen